Akita (miasto) – miasto w Japonii w Prefekturze Akita
 Akita (prefektura) – jedna z 47 prefektur w Japonii
 akita (akita inu) – japońska rasa psa
 akita amerykańska – amerykańska rasa psa
 Masami Akita – japoński kompozytor muzyki noise